Натуральне число 940
 940 рік до нашої ери
 940 рік нашої ери